Ла Фогата има више значења:

 Ла Фогата (Сан Педро Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фогата (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику